de volgende personen:
 Ahmed Sassi (1993), Tunesisch voetballer
 Akrem Sassi (1999), Tunesisch atleet
 Alessandro Sassi (1919), Italiaans voetballer
 Carlo Sassi (1929), Italiaans journalist
 Eeva Sassi-Korhonen (1895-1937), Finse communist
 Gianni Sassi (1938-1993), Italiaans fotograaf en producer
 Giovanni Sassi (1889-1942), Italiaans voetballer
 Giuseppe Antonio Sassi (1675-1751), Italiaans bibliothecaris in de Biblioteca Ambrosiana
 Ferjani Sassi (1992), Tunesisch voetballer
 Franco Sassi (1912-1993), Italiaans schilder en graficus
 Ismail Sassi (1991), Frans voetballer
 Luciano Sassi (1931-2011), Italiaans voetballer
 Lucio Sassi (1521-1604), Italiaans kerkjurist en kardinaal
 Ludovico Rusconi Sassi (1679-1736), Italiaans architect
 Mossaâb Sassi (1990), Tunesisch voetballer
 Moritz Sassi (1880-1967), Oostenrijks ornitholoog
 Pamphile Sassi (1455-1527), Italiaans dichter
 Renzo Sassi (1929-2018), Italiaans voetballer
 Sadok Sassi (1945), Tunesisch voetballer

Andere betekenissen:
 Sassi di Matera, rotswoningen in de Italiaanse stad Matera
 Sassi (Guinea), waterloop in Guinea
 Sassi (Molazzana), dorp in de Italiaanse gemeente Molazzana in Toscane
 Sassi (Nõo), dorp in Estland, gemeente Nõo
 Sassi (Tornea), dorp in de Finse gemeente Tornea